Сти́вен Э́ллисон (; 7 октября 1983), более известный как Flying Lotus () — американский музыкальный продюсер, диджей и рэпер. Известность пришла к нему после сотрудничества с телеканалом Adult Swim, для которого он создавал .

Дебютировал в 2006 году на американском лейбле Plug Research Records, выпустив альбом 1983. В 2008 году он выпустил альбом Los Angeles, в 2010 году — Cosmogramma, в 2012 году — Until the Quiet Comes, в 2014 году — You’re Dead! и в 2019 году - Flamagra.

Источником вдохновения музыкант называет записи покойного продюсера J Dilla.

Дискография

Бит-сборник 
 : July Heat

Альбомы 
 : 1983
 : Los Angeles
 : Cosmogramma
 : Until the Quiet Comes
 : You’re Dead!
2019: Flamagra
2021: Yasuke

EP 
 : Reset
 : Park Bench People (совместно с José James)
 : L.A. EP 1 X 3
 : Shhh!
 : L.A. EP 2 X 3
 : Whole Wide World (совместно с Declaime)
 : L.A. EP 3 X 3

Виниловые синглы 
 : Pink Sun EP (12", EP) My Room Is White (Flyi… Plug Research
 : Cool Out (12") Lost (Flying Lotus Remix) Hyperdub 2008
 : Dive EP (12", EP) Blank Blue (Flying Lot… Ubiquity Records 2008
 : Get Dirty EP (12", EP) Game Over (Flying Lotu… Ghostly International 2008
 : Natural Selection (Flying Lotus' Cleanse Mix) / Vancouver (2562’s Puur Natuur Dub) (12")
 : Woebegone (CD, Single, Promo) Woebegone (Flying Lotu… Ninja Tune

Примечания

Ссылки 
 
 Brainfeeder 
 Official Online Game
 Warp Records 
 Plug Research
 RBMA Radio On Demand — Sonar Sessions 2007 — Flying Lotus (Warp/Plug Research, Los Angeles)
 Интервью (сентябрь 2007)   журналу L.A. Record
 Интервью (2007)
 Los Angeles Review (2008)
 New Yorker profile by Sasha Frere-Jones
 Flying Lotus «BRAINFEEDER RADIO» Part 2 at Dublab
 The Long Lost — Woebegone (Flying Lotus’ Luckiest Charm) 
 Reefer — Let it Go (Flying Lotus remix) 
 Flying Lotus Gets His Own Radio Station in GTA 5  

Рэперы США
Артисты, известные под псевдонимами
Экспериментальные музыканты США
Музыканты альтернативного хип-хопа
Музыканты из Лос-Анджелеса
Выпускники Университета академии искусств (Сан-Франциско)